Герберт Адамс:
 Адамс, Герберт (1850—1901) — американский историк.
 Адамс, Герберт (1874—1958) — английский писатель.
 Адамс, Герберт (1873—1955) — английский коллекционер.
 Адамс, Герберт (1858—1945) — американский скульптор.